Иджи́ль () — гора на северо-западе Мавритании в области Тирис-Земмур, недалеко от восточной границы Западной Сахары. Является высшей точкой страны — 917 метров.

Месторождение 
В горе присутствует большое количество железной руды, что отражается на её цвете — серо-голубой.

Первые упоминания о разработках месторождения относятся к 1068 году.

Современная разработка началась с геологических изысканий 1937 и 1939 годов на восточном склоне, в непосредственной близости от города Зуэрат. Эксплуатация началась с 1962 года компанией MIFERMA, национализированной в 1974 году. К месторождению была построена железная дорога, протянувшаяся на 680 км до порта города Нуадибу.

Природа

Ссылки 
 [www.mining-enc.ru/z/zuerat Зуэрат — Горная энциклопедия] 

Горы Мавритании
Высочайшие точки стран мира